Уру́ть хвостникови́дная () — вид цветковых растений рода Уруть () семейства Сланоягодниковые ().

Ареал и местообитание 
Обитает на западном побережье Северной Америки, где растёт в водных средах обитания, таких как ручьи и пруды.

Ботаническое описание 
Растение обычно достигает более метра в длину. Стебли с мутовками сочных зелёных листьев, разделённых на множество узких долей. Соцветие облиственное, колосовидное, состоит из мелких цветков. Оно достигает 12 см в длину и возвышается над поверхностью воды.

Примечания

Ссылки 
 Jepson Manual Treatment
 USDA Plants Profile
 Фотографии

Сланоягодниковые
Водные растения